L'edizione 1954-1955 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale dell'FC La Chaux-de-Fonds.

Capocannoniere del torneo fu Marcel Mauron (FC La Chaux-de-Fonds), con 30 reti.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1953-1954 e vincitrice Coppa di Svizzera 1953-1954.
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1954-1955.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 La Chaux-de-Fonds Campione di Svizzera 1954-1955.
 Thun e Lucerna retrocesse in Lega nazionale B.
 Il Servette fu invitato dall'Équipe alla Coppa dei Campioni 1955-1956.

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Bibliografia 
L'Express, annate 1954 e 1955;
L'Impartial, annate 1954 e 1955;
Le Temps, annate 1954 e 1955.

Collegamenti esterni 
  La stagione su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  

Calcio nel 1954
Calcio nel 1955
1954-1955